Rudnjanskij rajon 
 Rudnjanskij rajon, rajon dell'Oblast' di Smolensk
 Rudnjanskij rajon, rajon dell'Oblast' di Volgograd